Едмънд „Еди“ Ървайн () е пилот от Формула 1, роден на 10 ноември 1965 г. в Нютаунардс, Северна Ирландия.

Формула Форд, Формула 3, Ф 3000 
Започва кариерата си през 1983 г. в ирландската Формула Форд. През 1985 г. кара в британската Формула Форд, а през 1988 г. в британската Формула 3, от 1989 до 1993 г. във Ф 3000 в Европа и Япония.

Формула 1

Джордан 
С Джордан прави дебюта си на Судзука през 1993 г. Класира се на доброто 6-о място и получава първите си точки, а след състезанието и шамари от бесния Сена. Ирландецът два пъти го изпреварва, макар че Сена го е затворил с обиколка.

Осигурява си постоянно място в Джордан Гранд При и скоро си спечелва репутацията на пилот труден за изпреварване и правещ много катастрофи. През 1995 г. печели първите си места на подиума, за сезон 1996 подписва с Ферари.

Ферари 
Във Ферари Ървайн се оказва надежден пилот номер 2 с няколко звездни мигове, когато понякога изпреварва Шумахер в квалификациите. В повечето случаи е зает да пази гърба на Шумахер. В следващите години става все по-известен както с агресивното си каране така и с хапливите си забележки.

След тежката контузия, която получава Шумахер през 1999 г. на Силвърстоун, идва и часът на Ървайн. Сега той се бори за титлата, конкурентите от Макларън допускат много грешки, а Еди печели 4 състезания и множество места на подиума. Така преди последното състезание той води с 4 точки пред Мика Хакинен. Но на Судзука Ървайн не е във форма, завършва трети, Хакинен е първи и печели титлата с 2 точки преднина.

Ягуар 

От 2000 г. Ървайн кара за Ягуар, но успехи липсват, единствено през 2001 г. се качва на подиума на Гран При на Монако. Колите са бавни и ненадеждни. Ървайн често критикува тима и през 2002 договорът му не бива удължен и той прекратява кариерата си.

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Ървайн, Еди
Родени през 1965 година